The Essential Ozzy Osbourne — збірка пісень Оззі Осборна, яка була випущена 11 лютого 2003 року.

Композиції 
 Crazy Train - 4:50
 Mr. Crowley - 4:55
 I Don't Know (Live) - 5:00
 Suicide Solution - 4:16
 Goodbye to Romance - 5:32
 Over the Mountain - 4:31
 Flying High Again - 4:38
 Diary of a Madman - 6:12
 Paranoid (Live) - 2:52
 Bark at the Moon - 4:15
 You're No Different - 5:49
 Rock 'n' Roll Rebel - 5:22
 Crazy Babies - 4:14
 Miracle Man - 3:44
 Fire in the Sky - 6:24
 Breakin' All The Rules - 5:13
 Mama, I'm Coming Home - 4:11
 Desire - 5:45
 No More Tears - 7:22
 Time After Time - 4:20
 Road to Nowhere - 5:09
 I Don't Want to Change the World (Live) - 4:05
 Perry Mason - 5:53
 I Just Want You - 4:56
 Thunder Underground - 6:28
 See You on the Other Side - 6:09
 Gets Me Through - 5:04
 Dreamer - 4:44
 No Easy Way Out - 5:06

Джерела 
 The Essential Ozzy Osbourne  allmusic
 The Essential Ozzy Osbourne  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records